Dans l'œuvre de  :
Húrin, un personnage du Silmarillion
 Húrin d'Emyn Arnen 
 Húrin Ier 
 Húrin II 
 Húrin des Clefs 
Hurin Le Flaireur, un personnage de La Roue du temps de Robert Jordan ;
Hurin Cuzco, la première dynastie des Sapa Incas semi-légendaires. Suivie de la dynastie Hanan Cuzco.